Robert Jones peut désigner :
 Robert Jones (1577-1617), compositeur et luthiste anglais ;
 Robert Jones (1950-2007), homme politique britannique ;
 Robert Jones (1965-), joueur de rugby gallois ;
 Robert Jones (1969-), joueur de football américain ;
 Robert Clark Jones (1916-2004), physicien américain ;
 Robert Clifford Jones (1937-2021), monteur et scénariste américain ;
 Robert Earl Jones (1910-2006), acteur américain ;
 Robert Edmond Jones (1887-1954), costumier, décorateur, metteur en scène, producteur et éclairagiste américain ;
 Robert Page Jones (1931-2012), écrivain américain ;
 Robert Trent Jones (1906-2000), architecte de parcours de golf.